Sarfaarsuit bezeichnet:
 Sarfaarsuit (Bucht, Ilulissat), Bucht im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Sarfaarsuit (Bucht, Maniitsoq, nördlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarfaarsuit (Bucht, Maniitsoq, südlich), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Sarfaarsuit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland